Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Stan Smith che hanno battuto in finale Charles Bud Cox e Terry Moor 6–4, 6–7, 7–5.

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (primo turno)
 Mike Bauer /  Brian Teacher (primo turno)

 John Alexander /  Libor Pimek (primo turno)
 Sandy Mayer /  Stan Smith (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1984